Рома́ншский язы́к (также руманшский, швейцарский ретороманский, граубюнденский, граубюндер, курваль; самоназвание: романш, румонш — rumaunas, romansch, roumonsch — энгадинские формы; rumantsch, rumauntsch, romontsch — сельвские формы; руманч грижун — rumantsch grischun — название письменной нормы) — язык ретороманской подгруппы романских языков; один из национальных языков Швейцарии, но, в отличие от остальных трёх национальных языков (итальянского, немецкого и французского), являющихся федеральными официальными языками, романшский является официальным только для общения с его носителями.

Им владеют около 39 тысяч человек. На романшском языке в настоящее время говорят романши в швейцарском кантоне Граубюнден.

По данным учёных, имеется 5 диалектов ретороманского языка.

На романшском языке в Швейцарии выходит ежедневная газета «».

Лингвогеография

Диалекты 

В романшском языке выделяются сурсельвский, сутсельвский, сурмиранский, верхнеэнгадинский, нижнеэнгадинский и мюнстерский диалекты.

Известны два основных варианта их классификации:

 
 западный (сурсельвский);
 центральные (сутсельвский и сурмиранский);
 восточные (верхнеэнгадинский, нижнеэнгадинский и мюнстерский).
 
 сельвские (сурсельвский, сутсельвский и сурмиранский);
 энгадинские (верхнеэнгадинский, нижнеэнгадинский и мюнстерский).

История 
Реция была завоёвана римлянами в 15 году до н. э., после чего начался процесс романизации этой территории.

В V веке римские легионы оставляют Рецию, после чего туда проникают бавары и аллеманы. В Средние века ареал романшского языка был значительно больше современного, по видимому он доходил даже до Боденского озера.

Письменность и орфография 
Для записи романшского языка используется латинский алфавит; орфография может отличаться в зависимости от диалекта.

Особенностью романшской орфографии является диграф tg, точное звучание которого зависит от диалекта: tge «как», rintg, stgella. Он обозначает глухую палатальную или альвео-палатальную аффрикату [], [], [] или []. Написание tg, согласно сложным правилам, дополнительно распределено с написанием ch, которое обычно используется перед непередними гласными: chantun, chasa, chombra.

Согласные

Гласные 
Наборы гласных звуков у разных диалектов романшского языка заметно отличается (больше всего в наборе дифтонгов).

Образец текста 
Басня Эзопа «Ворона и лисица» в версии Лафонтена, переведённая на руманч грижун, а также шесть диалектов романшского: сурсельвский, сутсельвский, сурмиранский, верхнеэнгадинский, нижнеэнгадинский и мюнстерский:

Примечания

Литература 
 Бородина М. А. Современный литературный ретороманский язык Швейцарии. — Л.: Наука, 1969. — 232 с.
 Renzo Caduff, Uorschla N. Caprez, Georges Darms. Grammatica d’instrucziun dal rumantsch grischun. Seminari da rumantsch da l’Universitad da Friburg, 2006.

Ссылки 

 Сайт Lia Rumantscha
 Radio Televisiun Rumantscha
 Lexicon Istoric Retic (LIR) — Энциклопедия о Швейцарии. Частичный перевод Исторического словаря Швейцарии на романшский с дополнительными статьями.
 Базовая лексика романшского языка (несколько диалектов) в Глобальной лексикостатистической базе данных

 
Языки Швейцарии